Londres ist der Name folgender Orte:

 Londres (Argentinien), Stadt in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Saint-Martin-de-Londres, Gemeinde im Département Hérault, Frankreich
 Kanton Saint-Martin-de-Londres, Kanton im Département Hérault, Frankreich

Londres ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Londres (1884–1932), französischer Journalist
 Hawise de Londres († 1274), anglonormannische Adlige
 Maurice de Londres († 1166), anglonormannischer Adliger

Siehe auch:
 Albert-Londres-Preis, französischer Journalistenpreis